Michael Bauer detto Mike (n. 1980), cestista statunitense
 Mike Bauer (n. 1959), tennista statunitense
 Mike Bauer, personaggio della soap opera Sentieri